grablje, alat

BiH:
 Grablje (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Grablje (Ljubinje, BiH), naselje u općini Ljubinje

Vidi i:
 Malo Grablje, napušteno naselje na otoku Hvaru
 Velo Grablje, naselje na otoku Hvaru

sh:Grablje